Ženská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2018 probíhala ve druhé polovině května 2018. Do deblové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-švýcarský pár Latisha Chan a Martina Hingisová, jehož členky nestartovaly společně. Hingisová ukončila po sezóně 2017 profesionální kariéru. Deblová světová jednička Chan nastoupila s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, s níž v úvodním kole podlehla Světlaně Kuzněcovové a Karolíně Plíškové.

Ruský pár složený z deblových světových dvojek Jekatěriny Makarovové a Jeleny Vesninové se po triumfu na Madrid Open v předcházejícím týdnu odhlásil pro zranění Makarovové. V důsledku vyřazení Chanové již v úvodním kole a náskoku pouhých 230 bodů, měly Rusky v případě účasti možnost Tchajwanku na čele žebříčku poprvé vystřídat. Po turnaji na ni ztrácely pouhých 5 bodů.

Vítězem se stal osmý nasazený australsko-nizozemský pár Ashleigh Bartyová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal české turnajové dvojky Andreu Sestini Hlaváčkovou a Barboru Strýcovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Schuursová vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour. Pro Bartyovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství a po Miami Open 2018 druhé z kategorie Premier v řadě. Sestini Hlaváčková se Strýcovou se jako pár probojovaly do prvního finále. Ve druhé sadě prohospodařily náskok gamů 4–0. Bodový zisk posunul Strýcovou na nové kariérní maximum, když jí po turnaji patřila 7. příčka deblového žebříčku.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (odstoupily)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (finále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Latisha Chan /  Bethanie Matteková-Sandsová (1. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (1. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Demi Schuursová (vítězky)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2018